Gogoladze est un nom propre géorgien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Leri Gogoladze (1938-), joueur de water-polo géorgien ;
 Vladimer Gogoladze (1966-), gymnaste soviétique, de nationalité géorgienne.

Patronyme géorgien